A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 105 kg-os versenyszámát augusztus 18-án rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 

 Dopping: Ihor Razorjonov A és B mintája is pozitív volt, ezért kizárták.

Jegyzetek

Források 
 
 

F105